|-
|(113751)||2002 TR166|| align=right|14,0|| align=right|3,137|| align=right|0,047|| align=right|22,13|| align=right|5,555||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113752)||2002 TF167|| align=right|15,3|| align=right|2,668|| align=right|0,048|| align=right|12,91|| align=right|4,358||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113753)||2002 TP167|| align=right|13,7|| align=right|2,901|| align=right|0,116|| align=right|12,18|| align=right|4,941||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113754)||2002 TC168|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,075|| align=right|4,27|| align=right|4,352||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113755)||2002 TE168|| align=right|15,1|| align=right|3,009|| align=right|0,089|| align=right|15,85|| align=right|5,219||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113756)||2002 TG168|| align=right|15,2|| align=right|2,622|| align=right|0,098|| align=right|13,78|| align=right|4,245||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113757)||2002 TM170|| align=right|14,8|| align=right|2,757|| align=right|0,070|| align=right|11,06|| align=right|4,576||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113758)||2002 TT170|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,241|| align=right|8,77|| align=right|3,343||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113759)||2002 TT171|| align=right|13,8|| align=right|3,120|| align=right|0,046|| align=right|14,59|| align=right|5,511||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113760)||2002 TA172|| align=right|13,3|| align=right|3,177|| align=right|0,101|| align=right|17,99|| align=right|5,661||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113761)||2002 TH172|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,179|| align=right|13,99|| align=right|5,654||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113762)||2002 TJ172|| align=right|14,6|| align=right|2,653|| align=right|0,081|| align=right|14,20|| align=right|4,321||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113763)||2002 TL172|| align=right|13,9|| align=right|3,127|| align=right|0,082|| align=right|15,39|| align=right|5,529||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113764)||2002 TO172|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,110|| align=right|12,38|| align=right|3,682||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113765)||2002 TX172|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,074|| align=right|9,82|| align=right|5,372||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113766)||2002 TR173|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,048|| align=right|10,17|| align=right|5,452||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113767)||2002 TY174|| align=right|14,1|| align=right|3,140|| align=right|0,113|| align=right|10,09|| align=right|5,564||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113768)||2002 TJ177|| align=right|15,8|| align=right|2,647|| align=right|0,223|| align=right|16,46|| align=right|4,305||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113769)||2002 TB178|| align=right|14,6|| align=right|2,549|| align=right|0,172|| align=right|11,12|| align=right|4,069||MBA||11. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113770)||2002 TA179|| align=right|14,1|| align=right|2,755|| align=right|0,134|| align=right|34,66|| align=right|4,573||MBA||13. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113771)||2002 TQ181|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,140|| align=right|2,18|| align=right|4,134||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113772)||2002 TK183|| align=right|14,1|| align=right|2,976|| align=right|0,115|| align=right|10,16|| align=right|5,133||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113773)||2002 TY183|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,038|| align=right|9,10|| align=right|5,363||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113774)||2002 TL184|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,126|| align=right|5,43|| align=right|4,070||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113775)||2002 TM184|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,090|| align=right|9,63|| align=right|5,456||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113776)||2002 TP184|| align=right|15,4|| align=right|2,697|| align=right|0,044|| align=right|4,58|| align=right|4,427||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113777)||2002 TS184|| align=right|17,0|| align=right|2,365|| align=right|0,156|| align=right|8,34|| align=right|3,637||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113778)||2002 TC185|| align=right|17,3|| align=right|2,213|| align=right|0,141|| align=right|3,55|| align=right|3,290||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113779)||2002 TT187|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,205|| align=right|10,95|| align=right|4,533||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113780)||2002 TC188|| align=right|17,0|| align=right|2,238|| align=right|0,139|| align=right|4,61|| align=right|3,347||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113781)||2002 TF188|| align=right|15,0|| align=right|3,097|| align=right|0,109|| align=right|9,65|| align=right|5,449||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113782)||2002 TU188|| align=right|14,8|| align=right|3,027|| align=right|0,168|| align=right|3,81|| align=right|5,265||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113783)||2002 TA191|| align=right|13,9|| align=right|3,187|| align=right|0,092|| align=right|15,10|| align=right|5,688||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113784)||2002 TO191|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,027|| align=right|14,95|| align=right|5,455||MBA||5. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113785)||2002 TS191|| align=right|13,9|| align=right|3,047|| align=right|0,145|| align=right|13,99|| align=right|5,318||MBA||5. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113786)||2002 TZ192|| align=right|14,6|| align=right|3,079|| align=right|0,159|| align=right|3,34|| align=right|5,403||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113787)||2002 TH193|| align=right|15,1|| align=right|2,684|| align=right|0,059|| align=right|14,77|| align=right|4,397||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113788)||2002 TY194|| align=right|16,3|| align=right|2,398|| align=right|0,154|| align=right|1,23|| align=right|3,712||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113789)||2002 TZ194|| align=right|15,7|| align=right|2,925|| align=right|0,087|| align=right|1,82|| align=right|5,003||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113790)||2002 TF195|| align=right|15,2|| align=right|3,195|| align=right|0,222|| align=right|0,79|| align=right|5,709||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113791)||2002 TM195|| align=right|15,5|| align=right|2,748|| align=right|0,062|| align=right|6,57|| align=right|4,556||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113792)||2002 TX195|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,146|| align=right|6,56|| align=right|4,021||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113793)||2002 TR196|| align=right|14,9|| align=right|2,613|| align=right|0,157|| align=right|11,44|| align=right|4,224||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113794)||2002 TV197|| align=right|14,4|| align=right|2,984|| align=right|0,039|| align=right|10,98|| align=right|5,154||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113795)||2002 TZ197|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,120|| align=right|5,47|| align=right|5,625||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113796)||2002 TQ198|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,217|| align=right|8,70|| align=right|4,143||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113797)||2002 TB200|| align=right|14,4|| align=right|3,134|| align=right|0,036|| align=right|20,80|| align=right|5,548||MBA||6. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113798)||2002 TG203|| align=right|15,4|| align=right|2,706|| align=right|0,085|| align=right|5,63|| align=right|4,452||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113799)||2002 TW203|| align=right|16,2|| align=right|2,245|| align=right|0,106|| align=right|7,74|| align=right|3,364||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113800)||2002 TG204|| align=right|16,0|| align=right|2,179|| align=right|0,137|| align=right|6,16|| align=right|3,216||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113801)||2002 TM205|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,261|| align=right|3,45|| align=right|3,556||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113802)||2002 TD206|| align=right|14,5|| align=right|3,044|| align=right|0,090|| align=right|9,63|| align=right|5,311||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113803)||2002 TJ206|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,122|| align=right|5,16|| align=right|3,491||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113804)||2002 TA207|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,214|| align=right|10,91|| align=right|4,313||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113805)||2002 TF207|| align=right|16,2|| align=right|2,262|| align=right|0,098|| align=right|6,86|| align=right|3,401||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113806)||2002 TM208|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,202|| align=right|2,83|| align=right|4,105||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113807)||2002 TB209|| align=right|14,6|| align=right|3,014|| align=right|0,130|| align=right|9,71|| align=right|5,232||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113808)||2002 TC209|| align=right|14,2|| align=right|3,060|| align=right|0,068|| align=right|10,88|| align=right|5,353||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113809)||2002 TC210|| align=right|14,8|| align=right|3,213|| align=right|0,162|| align=right|5,88|| align=right|5,757||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113810)||2002 TG210|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,083|| align=right|9,60|| align=right|4,508||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113811)||2002 TZ210|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,219|| align=right|1,35|| align=right|3,672||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113812)||2002 TK211|| align=right|15,6|| align=right|2,685|| align=right|0,120|| align=right|10,01|| align=right|4,398||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113813)||2002 TN212|| align=right|13,9|| align=right|3,117|| align=right|0,194|| align=right|17,99|| align=right|5,502||MBA||7. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113814)||2002 TG213|| align=right|16,4|| align=right|2,666|| align=right|0,090|| align=right|11,44|| align=right|4,353||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113815)||2002 TA215|| align=right|17,2|| align=right|2,245|| align=right|0,126|| align=right|6,38|| align=right|3,363||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113816)||2002 TM216|| align=right|14,2|| align=right|3,048|| align=right|0,082|| align=right|12,02|| align=right|5,321||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113817)||2002 TN216|| align=right|14,1|| align=right|3,165|| align=right|0,171|| align=right|16,57|| align=right|5,629||MBA||6. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113818)||2002 TR216|| align=right|15,8|| align=right|2,703|| align=right|0,188|| align=right|12,64|| align=right|4,443||MBA||6. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113819)||2002 TQ217|| align=right|15,0|| align=right|3,070|| align=right|0,084|| align=right|10,16|| align=right|5,378||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113820)||2002 TX218|| align=right|14,1|| align=right|2,966|| align=right|0,099|| align=right|9,58|| align=right|5,106||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113821)||2002 TM221|| align=right|15,6|| align=right|2,526|| align=right|0,121|| align=right|9,69|| align=right|4,015||MBA||6. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113822)||2002 TS221|| align=right|14,5|| align=right|3,016|| align=right|0,081|| align=right|11,13|| align=right|5,237||MBA||6. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113823)||2002 TY221|| align=right|14,7|| align=right|3,047|| align=right|0,248|| align=right|4,81|| align=right|5,319||MBA||7. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113824)||2002 TG222|| align=right|15,8|| align=right|2,745|| align=right|0,041|| align=right|5,35|| align=right|4,547||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113825)||2002 TS223|| align=right|14,5|| align=right|3,215|| align=right|0,099|| align=right|9,50|| align=right|5,764||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113826)||2002 TV223|| align=right|14,2|| align=right|3,178|| align=right|0,007|| align=right|8,56|| align=right|5,665||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113827)||2002 TG225|| align=right|14,2|| align=right|3,169|| align=right|0,048|| align=right|13,94|| align=right|5,641||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113828)||2002 TC226|| align=right|15,1|| align=right|2,784|| align=right|0,235|| align=right|8,15|| align=right|4,643||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113829)||2002 TN226|| align=right|15,3|| align=right|3,116|| align=right|0,167|| align=right|18,77|| align=right|5,499||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113830)||2002 TA227|| align=right|16,4|| align=right|2,237|| align=right|0,106|| align=right|6,51|| align=right|3,344||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113831)||2002 TC227|| align=right|15,2|| align=right|3,075|| align=right|0,106|| align=right|10,46|| align=right|5,391||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113832)||2002 TP227|| align=right|15,1|| align=right|2,730|| align=right|0,092|| align=right|5,45|| align=right|4,511||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113833)||2002 TC229|| align=right|15,1|| align=right|2,881|| align=right|0,095|| align=right|6,15|| align=right|4,889||MBA||7. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113834)||2002 TH231|| align=right|14,6|| align=right|2,790|| align=right|0,217|| align=right|11,74|| align=right|4,659||MBA||8. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113835)||2002 TP231|| align=right|14,0|| align=right|3,245|| align=right|0,031|| align=right|16,16|| align=right|5,844||MBA||8. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113836)||2002 TR231|| align=right|14,2|| align=right|2,994|| align=right|0,206|| align=right|15,52|| align=right|5,181||MBA||8. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113837)||2002 TT232|| align=right|15,1|| align=right|2,641|| align=right|0,153|| align=right|12,25|| align=right|4,290||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113838)||2002 TX232|| align=right|15,2|| align=right|2,542|| align=right|0,159|| align=right|12,26|| align=right|4,052||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113839)||2002 TG235|| align=right|13,8|| align=right|3,244|| align=right|0,086|| align=right|12,47|| align=right|5,842||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113840)||2002 TH236|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,074|| align=right|16,50|| align=right|4,512||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113841)||2002 TO236|| align=right|14,2|| align=right|2,774|| align=right|0,133|| align=right|11,06|| align=right|4,618||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113842)||2002 TR236|| align=right|13,8|| align=right|3,186|| align=right|0,068|| align=right|21,24|| align=right|5,685||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113843)||2002 TG237|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,280|| align=right|9,91|| align=right|3,760||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113844)||2002 TV237|| align=right|15,8|| align=right|2,598|| align=right|0,178|| align=right|14,20|| align=right|4,187||MBA||6. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113845)||2002 TD238|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,076|| align=right|14,29|| align=right|4,243||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113846)||2002 TV239|| align=right|16,3|| align=right|2,183|| align=right|0,214|| align=right|3,29|| align=right|3,226||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113847)||2002 TR240|| align=right|14,4|| align=right|3,137|| align=right|0,135|| align=right|18,18|| align=right|5,556||MBA||6. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113848)||2002 TH241|| align=right|14,7|| align=right|3,239|| align=right|0,131|| align=right|5,03|| align=right|5,829||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113849)||2002 TL241|| align=right|14,4|| align=right|3,043|| align=right|0,083|| align=right|12,29|| align=right|5,307||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113850)||2002 TG242|| align=right|15,2|| align=right|2,984|| align=right|0,101|| align=right|11,89|| align=right|5,153||MBA||9. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113851)||2002 TL242|| align=right|15,0|| align=right|2,980|| align=right|0,062|| align=right|16,30|| align=right|5,144||MBA||9. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113852)||2002 TF245|| align=right|16,1|| align=right|2,798|| align=right|0,153|| align=right|17,02|| align=right|4,681||MBA||7. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113853)||2002 TK246|| align=right|14,8|| align=right|2,730|| align=right|0,251|| align=right|5,62|| align=right|4,511||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113854)||2002 TN246|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,106|| align=right|1,67|| align=right|5,406||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113855)||2002 TL249|| align=right|15,1|| align=right|2,831|| align=right|0,064|| align=right|2,34|| align=right|4,763||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113856)||2002 TB250|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,182|| align=right|10,26|| align=right|3,776||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113857)||2002 TT250|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,121|| align=right|6,26|| align=right|3,612||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113858)||2002 TY252|| align=right|16,5|| align=right|2,184|| align=right|0,147|| align=right|1,01|| align=right|3,227||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113859)||2002 TM253|| align=right|15,4|| align=right|3,078|| align=right|0,098|| align=right|8,82|| align=right|5,398||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113860)||2002 TE254|| align=right|15,8|| align=right|2,759|| align=right|0,071|| align=right|3,26|| align=right|4,583||MBA||9. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113861)||2002 TZ254|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,156|| align=right|7,33|| align=right|4,474||MBA||9. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113862)||2002 TD255|| align=right|14,0|| align=right|3,250|| align=right|0,119|| align=right|20,48|| align=right|5,858||MBA||9. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113863)||2002 TG255|| align=right|14,8|| align=right|3,091|| align=right|0,075|| align=right|8,83|| align=right|5,434||MBA||9. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113864)||2002 TN255|| align=right|15,5|| align=right|2,735|| align=right|0,089|| align=right|1,24|| align=right|4,521||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113865)||2002 TR255|| align=right|16,2|| align=right|2,238|| align=right|0,103|| align=right|1,83|| align=right|3,346||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113866)||2002 TZ256|| align=right|15,4|| align=right|2,940|| align=right|0,126|| align=right|3,94|| align=right|5,040||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113867)||2002 TA258|| align=right|16,2|| align=right|2,212|| align=right|0,108|| align=right|5,70|| align=right|3,290||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113868)||2002 TR258|| align=right|16,7|| align=right|2,285|| align=right|0,161|| align=right|2,87|| align=right|3,454||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113869)||2002 TV258|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,179|| align=right|6,90|| align=right|3,670||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113870)||2002 TC259|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,117|| align=right|6,84|| align=right|3,569||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113871)||2002 TH259|| align=right|15,9|| align=right|2,346|| align=right|0,259|| align=right|4,44|| align=right|3,592||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113872)||2002 TM259|| align=right|15,1|| align=right|3,164|| align=right|0,065|| align=right|10,28|| align=right|5,627||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113873)||2002 TT259|| align=right|16,0|| align=right|2,897|| align=right|0,109|| align=right|1,76|| align=right|4,930||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113874)||2002 TY259|| align=right|15,3|| align=right|2,593|| align=right|0,127|| align=right|6,76|| align=right|4,174||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113875)||2002 TP260|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,135|| align=right|6,97|| align=right|3,331||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113876)||2002 TE261|| align=right|15,9|| align=right|2,245|| align=right|0,185|| align=right|8,07|| align=right|3,364||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113877)||2002 TG261|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,216|| align=right|12,04|| align=right|4,347||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113878)||2002 TR261|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,253|| align=right|11,87|| align=right|4,299||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113879)||2002 TB262|| align=right|16,6|| align=right|2,310|| align=right|0,078|| align=right|5,31|| align=right|3,510||MBA||10. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113880)||2002 TP262|| align=right|16,7|| align=right|2,241|| align=right|0,057|| align=right|2,25|| align=right|3,354||MBA||10. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113881)||2002 TB264|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,033|| align=right|7,95|| align=right|5,447||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113882)||2002 TF264|| align=right|15,8|| align=right|2,688|| align=right|0,152|| align=right|1,42|| align=right|4,407||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113883)||2002 TD265|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,127|| align=right|7,10|| align=right|3,632||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113884)||2002 TS265|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,250|| align=right|5,90|| align=right|4,422||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113885)||2002 TU265|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,211|| align=right|1,18|| align=right|4,039||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113886)||2002 TG266|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,161|| align=right|7,88|| align=right|3,785||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113887)||2002 TC267|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,191|| align=right|11,08|| align=right|4,171||MBA||11. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113888)||2002 TG267|| align=right|14,9|| align=right|2,358|| align=right|0,209|| align=right|21,75|| align=right|3,620||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113889)||2002 TL267|| align=right|14,3|| align=right|2,706|| align=right|0,243|| align=right|15,59|| align=right|4,450||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113890)||2002 TA270|| align=right|14,7|| align=right|2,702|| align=right|0,122|| align=right|8,60|| align=right|4,442||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113891)||2002 TG270|| align=right|14,8|| align=right|2,971|| align=right|0,051|| align=right|10,42|| align=right|5,121||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113892)||2002 TL270|| align=right|15,0|| align=right|2,714|| align=right|0,176|| align=right|10,91|| align=right|4,471||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113893)||2002 TN270|| align=right|16,2|| align=right|2,601|| align=right|0,164|| align=right|9,74|| align=right|4,193||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113894)||2002 TP271|| align=right|15,9|| align=right|2,650|| align=right|0,084|| align=right|9,14|| align=right|4,313||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113895)||2002 TR271|| align=right|15,7|| align=right|2,691|| align=right|0,192|| align=right|13,61|| align=right|4,413||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113896)||2002 TB272|| align=right|14,4|| align=right|3,232|| align=right|0,115|| align=right|3,56|| align=right|5,810||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113897)||2002 TF273|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,053|| align=right|5,99|| align=right|3,451||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113898)||2002 TT273|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,044|| align=right|8,92|| align=right|5,577||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113899)||2002 TO274|| align=right|14,9|| align=right|3,179|| align=right|0,042|| align=right|3,87|| align=right|5,667||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113900)||2002 TR274|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,069|| align=right|7,20|| align=right|3,692||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113901)||2002 TX274|| align=right|16,5|| align=right|2,218|| align=right|0,167|| align=right|3,80|| align=right|3,303||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113902)||2002 TK276|| align=right|16,1|| align=right|2,912|| align=right|0,074|| align=right|5,42|| align=right|4,967||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113903)||2002 TO276|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,088|| align=right|11,50|| align=right|4,545||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113904)||2002 TQ276|| align=right|14,5|| align=right|3,078|| align=right|0,033|| align=right|7,77|| align=right|5,400||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113905)||2002 TV277|| align=right|14,4|| align=right|2,967|| align=right|0,088|| align=right|8,73|| align=right|5,109||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113906)||2002 TJ278|| align=right|14,6|| align=right|2,692|| align=right|0,053|| align=right|16,78|| align=right|4,417||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113907)||2002 TV278|| align=right|16,4|| align=right|2,261|| align=right|0,040|| align=right|10,15|| align=right|3,399||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113908)||2002 TX279|| align=right|15,4|| align=right|2,229|| align=right|0,169|| align=right|6,62|| align=right|3,327||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113909)||2002 TC280|| align=right|15,2|| align=right|3,090|| align=right|0,179|| align=right|14,90|| align=right|5,432||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113910)||2002 TO280|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,135|| align=right|7,56|| align=right|3,434||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113911)||2002 TW281|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,186|| align=right|13,48|| align=right|4,309||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113912)||2002 TD282|| align=right|15,0|| align=right|3,100|| align=right|0,157|| align=right|4,27|| align=right|5,456||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113913)||2002 TJ282|| align=right|15,2|| align=right|2,611|| align=right|0,295|| align=right|3,47|| align=right|4,217||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113914)||2002 TF284|| align=right|15,9|| align=right|2,307|| align=right|0,108|| align=right|6,30|| align=right|3,503||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113915)||2002 TG284|| align=right|16,7|| align=right|2,260|| align=right|0,223|| align=right|5,85|| align=right|3,396||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113916)||2002 TJ284|| align=right|13,8|| align=right|3,149|| align=right|0,205|| align=right|21,47|| align=right|5,588||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113917)||2002 TJ285|| align=right|14,0|| align=right|3,241|| align=right|0,014|| align=right|22,66|| align=right|5,835||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113918)||2002 TD286|| align=right|16,1|| align=right|2,226|| align=right|0,145|| align=right|7,60|| align=right|3,320||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113919)||2002 TF286|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,287|| align=right|7,49|| align=right|4,191||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113920)||2002 TK286|| align=right|14,9|| align=right|2,562|| align=right|0,134|| align=right|11,00|| align=right|4,099||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113921)||2002 TZ286|| align=right|14,6|| align=right|2,662|| align=right|0,154|| align=right|13,58|| align=right|4,343||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113922)||2002 TD287|| align=right|15,8|| align=right|2,197|| align=right|0,148|| align=right|3,00|| align=right|3,257||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113923)||2002 TS287|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,170|| align=right|7,64|| align=right|4,118||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113924)||2002 TT287|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,160|| align=right|12,80|| align=right|4,532||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113925)||2002 TD288|| align=right|14,6|| align=right|3,005|| align=right|0,072|| align=right|9,42|| align=right|5,207||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113926)||2002 TL288|| align=right|13,9|| align=right|3,102|| align=right|0,037|| align=right|13,44|| align=right|5,463||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113927)||2002 TT288|| align=right|15,2|| align=right|2,327|| align=right|0,176|| align=right|6,51|| align=right|3,550||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113928)||2002 TF289|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,272|| align=right|15,25|| align=right|4,332||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113929)||2002 TK289|| align=right|14,0|| align=right|2,547|| align=right|0,184|| align=right|13,88|| align=right|4,065||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113930)||2002 TN289|| align=right|15,9|| align=right|2,289|| align=right|0,172|| align=right|6,82|| align=right|3,464||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113931)||2002 TP289|| align=right|13,4|| align=right|3,148|| align=right|0,108|| align=right|22,94|| align=right|5,585||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113932)||2002 TR289|| align=right|13,7|| align=right|3,190|| align=right|0,078|| align=right|14,91|| align=right|5,696||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113933)||2002 TU289|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,169|| align=right|12,89|| align=right|4,247||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113934)||2002 TD291|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,110|| align=right|6,17|| align=right|3,519||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113935)||2002 TB292|| align=right|16,1|| align=right|2,212|| align=right|0,204|| align=right|4,19|| align=right|3,290||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113936)||2002 TS292|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,128|| align=right|7,42|| align=right|3,321||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113937)||2002 TM293|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,176|| align=right|6,50|| align=right|3,385||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113938)||2002 TN294|| align=right|14,6|| align=right|2,672|| align=right|0,186|| align=right|11,68|| align=right|4,367||MBA||12. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113939)||2002 TO294|| align=right|14,9|| align=right|2,528|| align=right|0,269|| align=right|7,65|| align=right|4,018||MBA||12. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113940)||2002 TZ294|| align=right|13,8|| align=right|3,227|| align=right|0,142|| align=right|12,80|| align=right|5,796||MBA||13. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113941)||2002 TM295|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,192|| align=right|12,05|| align=right|4,405||MBA||13. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113942)||2002 TQ295|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,161|| align=right|10,43|| align=right|3,543||MBA||13. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113943)||2002 TV295|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,119|| align=right|24,86|| align=right|3,594||MBA||13. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113944)||2002 TP296|| align=right|15,6|| align=right|2,721|| align=right|0,088|| align=right|7,22|| align=right|4,487||MBA||11. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113945)||2002 TU296|| align=right|16,9|| align=right|2,154|| align=right|0,068|| align=right|3,91|| align=right|3,161||MBA||11. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113946)||2002 TE298|| align=right|15,3|| align=right|2,773|| align=right|0,132|| align=right|3,98|| align=right|4,616||MBA||12. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113947)||2002 TT300|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,084|| align=right|11,25|| align=right|5,439||MBA||15. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113948)||2002 TZ302|| align=right|17,0|| align=right|2,249|| align=right|0,139|| align=right|2,65|| align=right|3,372||MBA||11. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113949)||2002 TV313|| align=right|15,0|| align=right|3,141|| align=right|0,175|| align=right|11,46|| align=right|5,567||MBA||4. oktober 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(113950)||2002 TC315|| align=right|15,5|| align=right|3,006|| align=right|0,065|| align=right|12,17|| align=right|5,210||MBA||4. oktober 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(113951)||2002 TM349|| align=right|15,3|| align=right|2,990|| align=right|0,208|| align=right|14,65|| align=right|5,168||MBA||10. oktober 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(113952)||2002 TM352|| align=right|17,3|| align=right|2,369|| align=right|0,118|| align=right|5,65|| align=right|3,645||MBA||10. oktober 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(113953)||2002 UK|| align=right|14,5|| align=right|2,777|| align=right|0,101|| align=right|27,69|| align=right|4,627||MBA||21. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113954)||2002 UE1|| align=right|14,9|| align=right|3,045|| align=right|0,080|| align=right|9,79|| align=right|5,312||MBA||28. oktober 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(113955)||2002 UY1|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,287|| align=right|14,50|| align=right|4,339||MBA||28. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113956)||2002 UJ3|| align=right|15,4|| align=right|2,573|| align=right|0,179|| align=right|14,30|| align=right|4,125||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113957)||2002 UD6|| align=right|15,3|| align=right|3,037|| align=right|0,053|| align=right|10,78|| align=right|5,291||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113958)||2002 UH6|| align=right|15,3|| align=right|3,035|| align=right|0,075|| align=right|10,88|| align=right|5,285||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113959)||2002 UY6|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,088|| align=right|10,50|| align=right|4,046||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113960)||2002 UO7|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,069|| align=right|10,49|| align=right|3,575||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113961)||2002 UB8|| align=right|15,7|| align=right|2,568|| align=right|0,151|| align=right|13,12|| align=right|4,115||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113962)||2002 UJ8|| align=right|15,0|| align=right|3,016|| align=right|0,033|| align=right|16,46|| align=right|5,237||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113963)||2002 US9|| align=right|15,9|| align=right|2,261|| align=right|0,150|| align=right|3,12|| align=right|3,399||MBA||26. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113964)||2002 UT9|| align=right|15,6|| align=right|2,750|| align=right|0,049|| align=right|5,37|| align=right|4,560||MBA||26. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113965)||2002 UV9|| align=right|16,9|| align=right|2,365|| align=right|0,243|| align=right|4,17|| align=right|3,637||MBA||26. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113966)||2002 UF10|| align=right|14,2|| align=right|3,135|| align=right|0,050|| align=right|9,61|| align=right|5,549||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113967)||2002 UO12|| align=right|16,1|| align=right|2,405|| align=right|0,067|| align=right|6,16|| align=right|3,730||MBA||31. oktober 2002||Nogales||Tenagra II
|-
|(113968)||2002 UO13|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,115|| align=right|10,31|| align=right|5,572||MBA||28. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113969)||2002 UR13|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,197|| align=right|24,26|| align=right|3,471||MBA||28. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113970)||2002 UF15|| align=right|15,2|| align=right|3,043|| align=right|0,116|| align=right|11,56|| align=right|5,308||MBA||30. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113971)||2002 UL15|| align=right|15,4|| align=right|3,024|| align=right|0,130|| align=right|7,32|| align=right|5,258||MBA||30. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113972)||2002 UM15|| align=right|15,8|| align=right|2,523|| align=right|0,188|| align=right|12,67|| align=right|4,007||MBA||30. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113973)||2002 UP15|| align=right|15,8|| align=right|2,726|| align=right|0,048|| align=right|6,72|| align=right|4,499||MBA||30. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113974)||2002 UN17|| align=right|16,6|| align=right|2,288|| align=right|0,118|| align=right|4,34|| align=right|3,460||MBA||29. oktober 2002||Nogales||Tenagra II
|-
|(113975)||2002 UO18|| align=right|16,5|| align=right|2,430|| align=right|0,147|| align=right|2,64|| align=right|3,787||MBA||30. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113976)||2002 UM19|| align=right|14,5|| align=right|2,988|| align=right|0,208|| align=right|5,44|| align=right|5,163||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113977)||2002 UO19|| align=right|16,6|| align=right|2,620|| align=right|0,188|| align=right|5,37|| align=right|4,239||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113978)||2002 UR20|| align=right|16,9|| align=right|2,224|| align=right|0,144|| align=right|2,73|| align=right|3,317||MBA||28. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113979)||2002 UA22|| align=right|14,6|| align=right|3,115|| align=right|0,035|| align=right|12,42|| align=right|5,497||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113980)||2002 UH22|| align=right|14,8|| align=right|3,057|| align=right|0,167|| align=right|3,12|| align=right|5,345||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113981)||2002 UT22|| align=right|16,6|| align=right|2,329|| align=right|0,125|| align=right|6,53|| align=right|3,555||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113982)||2002 UW22|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,135|| align=right|9,65|| align=right|4,189||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113983)||2002 UZ22|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,175|| align=right|3,24|| align=right|3,636||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113984)||2002 UN23|| align=right|16,2|| align=right|2,174|| align=right|0,186|| align=right|4,03|| align=right|3,206||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113985)||2002 UA26|| align=right|15,1|| align=right|3,032|| align=right|0,092|| align=right|8,22|| align=right|5,279||MBA||30. oktober 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(113986)||2002 UF26|| align=right|14,3|| align=right|3,108|| align=right|0,129|| align=right|8,53|| align=right|5,479||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113987)||2002 UO26|| align=right|16,2|| align=right|2,708|| align=right|0,146|| align=right|5,25|| align=right|4,454||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113988)||2002 UR26|| align=right|15,8|| align=right|2,569|| align=right|0,172|| align=right|7,34|| align=right|4,118||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113989)||2002 UF27|| align=right|15,9|| align=right|2,346|| align=right|0,173|| align=right|12,49|| align=right|3,592||MBA||31. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113990)||2002 UF28|| align=right|16,7|| align=right|2,259|| align=right|0,065|| align=right|7,11|| align=right|3,394||MBA||30. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113991)||2002 UN28|| align=right|14,2|| align=right|2,334|| align=right|0,053|| align=right|13,04|| align=right|3,564||MBA||30. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(113992)||2002 UU28|| align=right|16,8|| align=right|2,180|| align=right|0,155|| align=right|5,31|| align=right|3,217||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(113993)||2002 UG31|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,090|| align=right|7,56|| align=right|3,425||MBA||28. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113994)||2002 UN32|| align=right|14,5|| align=right|3,009|| align=right|0,115|| align=right|9,80|| align=right|5,219||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113995)||2002 US32|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,085|| align=right|6,40|| align=right|3,781||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113996)||2002 UA33|| align=right|16,8|| align=right|2,270|| align=right|0,051|| align=right|1,46|| align=right|3,421||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113997)||2002 UH33|| align=right|16,8|| align=right|2,257|| align=right|0,091|| align=right|2,93|| align=right|3,390||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113998)||2002 UK33|| align=right|16,4|| align=right|2,228|| align=right|0,179|| align=right|2,96|| align=right|3,325||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113999)||2002 UO33|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,055|| align=right|10,01|| align=right|5,344||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114000)||2002 UR33|| align=right|15,3|| align=right|3,057|| align=right|0,099|| align=right|2,08|| align=right|5,343||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov